HH steht für:

 Hamburg (ISO 3166-2:DE-Code), deutsches Bundesland
 Habbohotel, eine online Chat-Community
 Hannover Hauptbahnhof (DS100-Code), deutscher Bahnhof
 Harthouse, ein deutsches Plattenlabel
 Hashomer Hatzair, zionistische Jugendorganisation
 Haushalt
 Head Hunter, für Personalvermittler, selten auch Kopfgeldjäger
 Hedgehog, ein Signalmolekül, siehe Hedgehog-Signalweg
 Helly Hansen, Textilmarke 
 U-Bahnhof Herrnhütte der Nürnberger U-Bahn
 HH Amplification Company, ein ehemaliger britischer Hersteller von Gitarrenverstärkern
 HH, frühere Bezeichnung für eine Doppelhaltestelle im Verkehrszeichen 224
 Hi-Hat, ein Schlagzeugteil, der auf 3 Arten gespielt werden kann
 Hinterhaus oder Hinterhof, ein Gebäudeteil (in Anzeigen oder Anschriften gebräuchlich)
 Hochschule Halmstad in Halmstad, Schweden
 Hochschule Harz, eine Fachhochschule in Wernigerode und in Halberstadt, Sachsen-Anhalt 
 Hochspannungs-Hochleistungs-Sicherung („HH-Sicherung“), siehe Schmelzsicherung#Hochspannungssicherungen (HH-Sicherungen)
 Hörselberg-Hainich, Einheitsgemeinde im Wartburgkreis, Thüringen, ein Zusammenschluss aus Behringen und Hörselberg 
 Hyperhidrose, medizinische Bezeichnung für übermäßige Schweißproduktion
 „Heil Hitler“, Hitlergruß, insbesondere als Tarnkürzel unter Neonazis
 Heinrich Horst (Münzmeister) (vor 1711 – nach 1731), Kurfürstlich Braunschweig-Lüneburgischer und Königlich Großbritannischer Münzmeister

HH bezeichnet in der Luftfahrt:

 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Haiti
 Eritrea nach dem ICAO-Code
 Air Hamburg, deutsche Fluggesellschaft nach dem regionalen IATA-Code
 Islandsflug, isländische Fluggesellschaft nach dem regionalen IATA-Code
 Somali Airlines, somalische Fluggesellschaft nach dem regionalen IATA-Code

HH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Freie und Hansestadt Hamburg
 Norwegen: Tynset in der Provinz Innlandet
 Vereinigtes Königreich: Bournemouth

HH als Unterscheidungszeichen auf Kleinfahrzeugkennzeichen in der Binnenschifffahrt:

 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Hamburg

HH als Fischereikennzeichen:

 Hamburger Hafen, in der Großen Hochseefischerei

H. H. steht als Abkürzung für:

 „Hochwürdiger Herr“, Hochwürden

Hh steht für:

 Hh-Antigen-System, auch Blutgruppe Hh oder 0h, siehe Bombay-Blutgruppe
 Handbreit hoch, alte Längeneinheit für die Höhe von Pferden

hh steht für:

 [ɦ̤], Frikativ (Konsonantenphonem) in der isiXhosa-Sprache

Abkürzung